Men On The Couch é uma banda portuguesa de indie pop e indie rock formada na Madeira, na década de 2010. A banda é composta por Francisco Sousa, guitarrista, Guilherme Gomes, vocalista principal e guitarrista, João Rodrigues, baixista, e Tiago Rodrigues, baterista.

Em 2019, lançaram o primeiro álbum, Senso Comum, recorrendo a crowdfunding para custear a edição.

Discografia 

 Senso Comum (LP, 2019)

Bandas de Portugal